Ann-Kathrin Linsenhoff (née en 1960), cavalière allemande
Liselott Linsenhoff (1927-1999), cavalière allemande